Marila, genere della famiglia delle Calophyllaceae
Aythya marila, nome scientifico della moretta grigia
8438 Marila, asteroide

Altri progetti